Sangue e Areia (livro), romance de Vicente Blasco Ibáñez 
 Sangue e Areia (1922), filme com Rudolph Valentino
 Blood and Sand (1941), filme com Tyrone Power e Rita Hayworth, exibido no Brasil como Sangue e Areia
Sangue e Areia (telenovela), produção brasileira com Tarcísio Meira e Glória Menezes
 Sangre y arena, filme com Sharon Stone rebatizado de Sangue e Areia no Brasil

Ou ainda
 Spartacus: Blood and Sand, telessérie dos EUA

Desambiguação